Ямаси, Yamasee — исчезнувшее племя индейцев, проживавшее на океанском побережье современных штатов Джорджия и Южная Каролина близ реки Саванна, а позднее также на северо-востоке Флориды.

История 
С конца XVI века испанцы начали основывать свои миссии по территории племени Гуале, и позднее включили племя гуале в приходы (миссии) провинции Гуале. В 1670-е годы набеги воинов племени весто вынудили ямаси покинуть реку Саванна и мигрировать на юг. С 1675 г. ямаси регулярно упоминаются в записях испанских миссий провинций Гуале (ныне побережье в центральной части штата Джорджия) и Мокама (ныне юго-восточная Джорджия и северо-восточная Флорида). Ямаси, впрочем, не спешили переходить в христианство и не смешивались с индейцами-христианами Испанской Флориды.

Нападения пиратов (в основном британских) на испанские миссии заставили ямаси снова мигрировать. Некоторые переселились во Флориду, другие вернулись на реку Саванна после того, как племя весто было уничтожено. Там они стали союзниками британской колонии Южная Каролина, имевшей некоторое самоуправление и проводившей самостоятельную политику относительно индейцев. Те же ямаси, которые переселились во Флориду, всё чаще конфликтовали с испанцами, и после неудачного восстания в 1687 г. также бежали в Южную Каролину, где им было позволено поселиться.

В течение двух десятилетий ямаси и каролинские колонисты совершали совместные набеги для захвата рабов на индейцев, союзных испанцам, и атаковали город Сент-Огастин во Флориде. Но уже в 1702 г. произошёл конфликт ямаси с британцами. В 1715 г., однако, ямаси стали нападать и на колонистов Южной Каролины, что стало причиной Ямасийской войны, длившейся до 1717 года. К ямаси присоединились и многие другие племена. В 1716 г. племя чероки заключило союз с Южной Каролиной и напало на племя маскоги. Это стало поворотным моментом в войне. Ополченцы Южной Каролины не могли справиться с мощным племенем маскоги, но получив передышку благодаря помощи чероки, они разгромили ямаси в битве при Солкехатчи на реке Комбахи. Ямаси мигрировали в предместье Сент-Огастина, где они в союзе с испанцами оперировали против англичан. В 1727 г. англичане напали на селения ямаси и уничтожили многих членов племени. Это событие, а также конфликты с племенем маскоги сильно сократили население ямаси. Выжившие ямаси были ассимилированы семинолами — племенем, которое возникло из смешения индейцев с беглыми африканцами и белыми в XVIII веке. Один из семинольских кланов (Оклаваха) по мужской линии происходит от ямаси.

Стивен Дж. Оутис (Steven J. Oatis) и ряд других историков описывают ямаси как многоэтничную смесь остатков различных индейских племён, в том числе гуале, «Ла-Тама», апалачи, ковета и кассита-крик. Честер Б. ДеПраттер писал, что в Нижних поселениях ямаси обитали в основном носители языка хитчити, а в Верхних поселениях — гуале.

Язык 

О ямасийском языке сохранилось мало сведений. Фрагменты языка сохранились в записях миссионера Доминго Баэса. Диего Пенья в 1716—1717 гг. слышал, что племя таскеги (:en:Tuskegee) также говорило на ямасийском языке (Hudson 1990).

Ханн (Hann, 1992) считает, что ямасийский язык относился к маскогским, опираясь при этом на колониальный отчёт о том, что ямаси шпионили в посёлке племени хитчити, понимали язык хитчити, и никто не догадывался об их принадлежности к племени ямаси. Гугенот Франсис Ле Жо (Francis Le Jau) писал в 1711 г, что ямаси понимали крикский язык, на котором говорило племя маскоги. Он также отмечал, что многие индейцы в регионе использовали крикский и шони как lingua franca. В 1716—1717 гг. Диего Пенья получил информацию о том, что ямаси и микасуки были разными языками (Goddard 2005).

Некоторые факты косвенно свидетельствуют о том, что ямасийский язык мог быть похож на язык гуале:
 копия переписи 1681 года по миссиям Флорида говорит, что люди прихода Нуэстра-Сеньора-де-ла-Канделария-де-ла-Тама говорят на «языке гуале и ямаса»;
 содержание двух писем, отправленных в 1688 году губернатором Флориды, где упоминаются заключённые, говорящие на «языке игуала и ямас из провинции Гуале»; а также
 племя гуале называло соседнее племя кусабо словом Chiluque, что, по мнению Годдарда, связано со словом из крикского языка čiló·kki «красная половина» (Goddard 2005).

Испанские документы, откуда взяты эти сведения, не являются оригинальными — в них могли быть внесены изменения более поздними переписчиками. Название Chiluque, возможно, является заимствованием, которое также попало в язык тимукуа. Таким образом, связь ямасийского языка с маскогскими нельзя считать установленной окончательно (Goddard 2005).

См. также 
 Джон Барнуэлл, John Barnwell

Примечания

Литература 
 Anderson, William L.(1983) A guide to Cherokee documents in foreign archives.
 Boyd, Mark F. (1949). Diego Peña’s expedition to Apalachee and Apalachicolo in 1716. The Florida Historical Quarterly, 16 (1), 2-32.
 Boyd, Mark F. (1952). Documents describing the second and third expeditions of lieutenant Diego Peña to Apalachee and Apalachicolo in 1717 and 1718. The Florida Historical Quarterly, 32 (2), 109—139.
 Gallay, Alan. (2002). «The Indian Slave Trade: The Rise of the English Empire in the American South, 1670—1717». New Haven & London: Yales University Press.
 Goddard, Ives. (2005). The indigenous languages of the Southeast. Anthropological Linguistics, 47 (1), 1-60.
 Hann, John H. (1991). Missions to the Calusa. Gainesville: University of Florida Press.
 Hann, John H. (1992). Political leadership among the natives of Spanish Florida. The Florida Historical Quarterly, 71 (2), 188—208.
 Hann, John H. (1994). Leadership nomenclature among Spanish Florida natives and its linguistics and associational implications. In P. B. Kwachka (Ed.), Perspectives on the Southeast: Linguistics, archaeology, and ethnohistory (pp. 94–105). Athens, GA: University of Georgia Press.
 Hann, John H. (1996). The seventeenth-century forebears of the Lower Creeks and Seminoles. Southeastern Archaeology, 15, 66-80.
 Hudson, Charles M., Jr. (1990). The Juan Pardo expeditions: Explorations of the Carolinas and Tennessee, 1566—1568. Washington, D.C. Smithsonian Institution Press.
 Hudson, Charles M., Jr. (1997). Knights of Spain, warriors of the sun: Hernando de Soto and the South’s ancient chiefdoms. Athens, GA: University of Georgia Press.
 Sturtevant, William C. (1994). The Misconnection of Guale and Yamasee with Muskogean. International Journal of American Linguistics, 60 (2), 139-48.
 Waddell, Gene. (1980). Indians of the South Carolina lowcountry, 1562—1751. Spartansburg, SC: The Reprint Company.
 Worth, John E. (1995). The struggle of the Georgia coast: An eighteenth-century Spanish retrospective on Guale and Mocama. Anthropological papers of the American Museum of Natural History (No. 75). New York.
 Worth, John E. (1998). The Timucuan chiefdoms of Spanish Florida (Vols. 1 & 2). Gainesville: University of Press of Florida.
 Worth, John E. (2000). The Lower Creeks: Origins and early history. In B. G. McEwan (Ed.), Indians of the Greater Southeast: Historical archaeology and ethnohistory (pp. 265–298). Gainesville: University Press of Florida.
 Worth, John E. (2004). Yamasee. In R. D. Fogelson (Ed.), Handbook of North American Indians: Southeast'' (Vol. 14, pp. 245–253). Washington, D.C.: Smithsonian Institution.

Ссылки 
 Yamasee artifacts found in S.C. dig

Индейцы Юго-востока США
Индейцы Джорджии
История Флориды
Индейцы Южной Каролины
Исчезнувшие народы Америки